Szászdálya román neve
 Székelydálya román neve
 Dolmány román neve
 Maximinus Daia, a Római Birodalom augustusa
 Daia Giurgiu megye községe